Borkmann steht für:

 Druckerei Borkmann, deutsche Druckerei der NSDAP

Borkmann ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Borkmann (1935–2017), deutsche Filmeditorin, Regie-Assistentin und Casterin
 Eberhard Borkmann (1935–2015), deutscher Kameramann der DEFA

Siehe auch:

 Borckmann
 Borgman
 Borgmann
 Borkman